Грегориу де Матус Герра (; 23 декабря 1636, Салвадор — 26 ноября 1696, Ресифи) — бразильский поэт и писатель, представитель колониального бразильского барокко. Автор многих лирических и религиозных произведений. Наибольшую известность ему принесли сатирические стихи, за которые он получил прозвище «Уста Преисподней» ().

Биография 
Грегориу де Матус Герра родился в бразильском городе Салвадор, штат Баия, в 1636 году в семье португальского дворянина Грегориу де Матуса и Марии да Герра. Учился в иезуитском колледже. С 1652 по 1661 год учился на юридическом факультете Коимбрского университета в Португалии. Во время учёбы он женился на Микаэлле де Андраде. Два года спустя был назначен судьёй в Алкасер-ду-Сале. В 1672 году он служил адвокатом. 

Овдовев, он вернулся в Баию в 1679 году. Во второй раз женился в 1691 году на Марии душ Повуш, вёл богемную жизнь. Недовольный, он критиковал всех и вся: церковь, правительство, людей всех категорий, от богатых и могущественных до самых нищих, не разделяя ни по расе, ни по профессии. 

Непочтительные и сатирические писания в конечном итоге довели его до беды, и Грегориу был сослан в Анголу в 1694 году. Там он смертельно заболел. Тяжело больному де Матусу удалось вернуться в Бразилию в следующем году, но ему были запрещены въезд в Баию и занятие поэзией. Последние месяцы прожил в Ресифи, где умер в 1696 году. За несколько минут до смерти он попросил двух католических священников прийти к нему и стоять по сторонам его тела, после чего, как утверждается, заметил, что «умирает между двумя разбойниками, подобно Иисусу Христу во время распятия».

Произведения 
Вследствие острой сатиричности сочинения Грегориу де Матуса не публиковались и не были широко известны до XIX века. Все изданные позже произведения найдены в частных дневниках и рукописях.

Бразильская академия литературы издала сборник его стихов в шести томах:
 Sacra (Священное — том 1, 1923)
 Lírica (Лирика — том 2, 1923)
 Graciosa (Изящное — том 3, 1930)
 Satírica (Сатирическое — тома 4—5, 1930)
 Última (Последняя — том 6, 1933)

Ссылки 
 Poems by Gregório de Mattos 
 Gregório de Mattos' biography at the official site of the Brazilian Academy of Letters 
 Грегорио де Матос — посвящение поэту
 Сайт Фонда Матоса 

Сатирики Бразилии
Писатели барокко
Выпускники Коимбрского университета